Il re cervo, un conte écrit en 1762 par l'Italien Carlo Gozzi ;
 König Hirsch, un opéra composé en 1956 par l'Allemand Hans Werner Henze et basé sur le conte de Carlo Gozzi.
 Le Roi cerf (roman), 鹿の王, Shika no Ō, une série de romans écrite en 2014 par la Japonaise Nahoko Uehashi ;
 Le Roi cerf (manga), un manga dessiné entre 2021 et 2022 par le Japonais Taro Sekiguchi et adapté du roman de Nahoko Uehashi ;
 Le Roi cerf (film), un film d'animation sorti en 2021 dirigé par les Japonais Masashi Ando et Masayuki Miyaji et basé sur le roman de Nahoko Uehashi.